Motorex steht für
Motorex (Unternehmen), Schweiz
Team Motorex, Radsportteam
Motorex (Schiff), Tanker